Колé () — французская фамилия. Носители:

 Коле, Ипполит (1808—1851) — французский композитор и педагог.
 Коле, Луиза (1810—1876) — французская писательница и поэтесса, хозяйка литературного салона, жена И. Коле.

Также топоним:
 Коле () — город в уезде Чыкнинь, провинция Намдинь, Вьетнам.

См. также 
 
 Колле